Chidester steht für:

 Amanda Chidester (* 1990), US-amerikanische Softballspielerin
 Chidester (Arkansas), Ort im Ouachita County m US-Bundesstaat Arkansas